Federico I puede referirse a:

 Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano;
 Federico I de Austria (Babenberg), duque de Austria desde 1195 hasta 1198 ;
 Federico I de Brandeburgo, príncipe elector de Brandeburgo;
 Federico I de Prusia, príncipe elector de Brandeburgo y primer rey de Prusia;
 Federico I de Suecia, rey de Suecia;
 Federico I de Dinamarca, rey de Dinamarca;
 Federico I de Sajonia, Elector de Sajonia;
 Federico I de Nápoles, rey de Nápoles;
 Federico I de Wurtemberg, duque, elector y primer rey de Wurtemberg.
 Federico I de Anhalt, duque de Anhalt.